Dit is de wereldranglijst van augustus 2002 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 14 augustus 2002.

Mannen 08